En économie, le General Agreement on Tariffs and Trade (, en français Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Agétac), est un accord multilatéral de libre-échange conclu en 1947, censé faire baisser les prix pour les consommateurs, mieux utiliser les facteurs de production et favoriser l'emploi dans les secteurs où chaque pays détient un avantage comparatif.
 GATT signifie aussi "Generic Attribute Profile", une méthode de présentation de données utilisée par les périphériques Bluetooth à basse consommation (BLE).
 Gatt est un nom de famille maltais peut-être dérivé de l'italien gatto, « chat ». 

Homonymie de patronyme maltais